Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Stan Smith e Tom Gorman ha battuto in finale  Arthur Ashe e Bob Lutz 6-4, 6-3

Teste di serie

 Tom Okker /  Marty Riessen (quarti di finale)

  Antony Emerson /  Rod Laver (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1971